Герб городского поселения Быково — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом посёлка Быково.

История герба 
Прежний герб посёлка Быково был утверждён 24 августа 1989 года XIV сессией XX созыва поселкового Совета народных депутатов. На основе герба 1989 года был разработан и утверждён новый герб для современного муниципального образования «городское поселение Быково». Герб утверждён решением Совета депутатов городского поселения Быково от 22 мая 2009 года № 9/3 и внесён в Государственный геральдический регистр РФ под № 4978..

Описание

Обоснование символики

См. также 
 Флаг Быково

Примечания

Ссылки 
Герб Быково 

Гербы Московской области
Быково
Гербы с изображением быка
Самолёт в геральдике
Гербы с изображением башни
Гербы с изображением пятиконечных звёзд